

Patronymie 

 Fritz Wurlitzer (1888-1984), facteur allemand de bois et de clarinettes ;
 Herbert Wurlitzer (1921-1989), facteur de clarinettes ;
 Paul Oskar Wurlitzer (1868-1940), facteur de clarinettes et autres instruments à vent de la famille des bois dans son atelier d'Erlbach.

Entreprise
 Rudolph Wurlitzer Company ou Wurlitzer, entreprise américaine qui fabrique et commercialise des instruments de musique, notamment des pianos (dont le piano électrique Wurlitzer) et des orgues ;
 Herbert Wurlitzer
Manufaktur für Holzblasinstrumente GmbH, entreprise allemande de facture de clarinettes.